Galinsky ist der Familienname folgender Personen:

 Gunther Galinsky (1938–2019), deutscher Bergingenieur und Fotograf
 Hans Galinsky (1909–1991), deutscher Amerikanist
 Karl Galinsky (* 1942), US-amerikanischer Klassischer Philologe deutscher Herkunft
 Wolfgang Galinsky (1910–1998), deutscher Diplomat